L'edizione 1963-1964 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del La Chaux-de-Fonds. Capocannoniere del torneo fu Michel Desbiolles (Servette), con 23 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1962-1963 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B lo Young Fellows e il Lugano, mentre dalla Lega Nazionale B 1962-1963 sono stati promossi lo Sciaffusa e il Cantonal Neuchâtel.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata in Coppa dei Campioni 1964-1965
      Vincitore della Coppa Svizzera 1963-1964 e qualificato in Coppa delle Coppe 1964-1965
      Qualificate in Coppa delle Fiere 1964-1965
      Retrocesse in Lega Nazionale B 1964-1965.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 La Chaux-de-Fonds Campione di Svizzera 1963-1964 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1964-1965.
 Losanna vincitore della Coppa Svizzera 1963-1964 e qualificato alla Coppa delle Coppe 1964-1965.
 Servette e Basilea qualificati alla Coppa delle Fiere 1964-1965.
 Sciaffusa e Cantonal Neuchâtel retrocesse in Lega nazionale B.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1963 e 1964;
 Gazzetta Ticinese, annate 1963 e 1964;
 Popolo e Libertà, annate 1963 e 1964;
 Archivio storico del L'Express, annate 1963 e 1964;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1963 e 1964;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1963 e 1964;

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963-1964